Igas ist der Name von 

 Ait Igas, Stadt bzw. Gemeinde der Provinz Taroudannt, Marokko. 

Igaș ist der Familienname von

 Traian Igaș (* 1968), rumänischer Innenminister (PD-L) 

IGAS ist die Abkürzung von

 Interessengemeinschaft Agrarstandort Schweiz 
 International Graphic Arts Society 
 International Graphoanalysis Society 

IGAS